Ativo (antes do Acordo Ortográfico de 1990 também grafado Activo) pode referir-se a:

Ativo — conceito financeiro e contabilístico

Ativo digital — gráficos, áudio, mapas e outros dados artísticos que estão em uma mídia, particularmente mídias interativas

Ativo (relação sexual) — parceiro que mantém o "domínio" e realiza maior parte dos atos "agressivos" sobre outra durante uma relação sexual homossexual